Rudolf I. von Habsburg bzw. Rudolf I. von Österreich bezeichnet folgende Personen:

* Rudolf I. (Habsburg) († ~1063), Graf von Habsburg
 Rudolf I. (HRR) (1218–1291), römisch-deutscher König, Herzog von Österreich, Graf von Habsburg (Rudolf IV.)
 Rudolf III. (Habsburg) der Schweigsame (1227–1249), I. als Graf von Habsburg-Laufenburg, Landgraf
 Rudolf I. (Böhmen) Kaše (1282–1307), König von Böhmen, Herzog von Österreich (Rudolf III.), Graf von Habsburg (Rudolf VI.)